Blues ("azul" en inglés) puede referirse a:

Música 

 Blues, un género musical.
 Blues, álbum del músico Eric Clapton.
 Blues, álbum del músico Jimi Hendrix .
 The Blues, un documental sobre la música blues producido por Martin Scorsese.
 Blues, seudónimo utilizado por uno de los integrantes del dúo Argentino de música experimental The Cherry Blues Project.

Deporte 

 Blues, un equipo de rugby de Nueva Zelanda.
 Cardiff Blues, un equipo de rugby de Gales.
 Carlton Blues, equipo de fútbol australiano de la AFL.
 Espoo Blues, un equipo de hockey sobre hielo de Finlandia.
 Saint Louis Blues, un equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos de la National Hockey League.
 Varias selecciones del estado de Nueva Gales del Sur (Australia), entre ellos rugby 13 y cricket.
 Azul, un premio que se otorga a deportistas universitarios, en particular de las Oxford y Cambridge del Reino Unido.